Сомови (лат. -{Siluriformes}- или -{Nematognathi}-) представљају разноврсну групу риба. Ред је добио име по главној карактеристици ових риба — истакнутим месним израштајима око уста који подсећају на мајче бркове. Немају пак све врсте из овог реда бркове, већ су чланови реда Siluriformes дефинисани карактеристикама лобање и рибљег мехура. Сомови из овог реда се сматрају комерцијално значајним, с обзиром да се бројне врсте узгајају или лове за прехрану. Бројне мање врсте, првенствено оне из рода -{Corydoras}-, важне су у акваристици.

Велики број врста из реда сомова су ноћне животиње, али друге (бројне врсте из породице -{Auchenipteridae}-) су крепускуларне или диуралне (већина врста из породица -{Loricariidae}- и -{Callichthyidae}-, на пример).

Екологија

Дистрибуција и хабитат 

Постојеће врсте сомова живе у унутрашњости или у обалским водама сваког континента осим Антарктика. Он су најразноврснији у тропским пределима Јужне Америке, Азије и Африке, са једном фамилијом аутохтоном за Северну Америку и једном фамилијом у Европи. Више од половине свих врста сома живи у Америкама. Они су једини остариофизани који су ушли у слатководна станишта у Мадагаскару, Аустралији и Новој Гвинеји.

Они се налазе се у слатководним срединама, и већином насељавају плитку, текућу воду. Представници најмање осам породица су хипогени (живе под земљом) са три породице које су такође троглобитске (настањују пећине). Једна таква врста је -{Phreatobius cisternarum}-, за коју је познато да живе у подземним фреатским хабитатима. Бројне врсте из фамилија -{Ariidae}- и -{Plotosidae}-, и неколико врста из -{Aspredinidae}- и -{Bagridae}-, се налазе у сланој води.

Таксономија

Филогенија 

Неодређене породице:
 Scoloplacidae (Loricarioidei)
 Akysidae (Sisoroidea)
 Amblycipitidae (Sisoroidea)
 Anchariidae (Arioidea)
 Ariidae (Arioidea)
 Amphiliidae (Велики афрички сомови)
 Austroglanididae (Arioidea)
 Chacidae (Siluroidei)
 Conorhynchos (Pimelodoidea)
 Cranoglanididae (Ictaluroidea)
 Heteropneustidae (Clarioidea)
 Horabagridae (Sisoroidea)
 Kryptoglanidae (Siluroidea)
 Lacantuniidae (Велики афрички сомови)
 Malapteruridae (Велики афрички сомови)
 Phreatobiidae (Pimelodoidea)
 Rita (Sisoroidea)
 Schilbeidae (Велики афрички сомови)

Временска линија

Референце

Литература

Спољашње везе 

All catfish species inventory
"Giant Baghair caught in Jamuna" in The Daily Star (Bangladesh), 12 May 2009
Skelton, Paul H. and Teugels, Guy G. 1992. Ichthyological Bulletin; No. 56: Neotype description for the African catfish Clarias Gariepinus (Burchell, 1822) (Pisces: Siluroidei: Clariidae). J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Rhodes University, Grahamstown, South Africa